Радослав Валентинов Рангелов е български футболист, дефанзивен полузащитник.

Биография 
Роден е на 18 септември 1985 г. в София. Висок е 178 см и тежи 73 кг. Играл е за Левски (София) и Славия. За младежкия национален отбор има 3 мача, а за юношеския до 16 г. има 17 мача.

Статистика по сезони 
 Левски – 2003/ес. - „А“ ПФГ, 1 мач/0 гола
 Славия – 2004/05 – „А“ ПФГ, 14/2
 Славия – 2005/06 – „А“ ПФГ, 24/2

Български футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на Славия (София)